Юрий Гéрманович Тарáсов (род. 16 июня 1977, Ленинград) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Юрий Тарасов родился 16 июня 1977 года в Ленинграде.

Первой работой в кино для Юрия Тарасова стала эпизодическая роль в фильме «Окно в Париж» 1993 года.

Озвучивал мультфильмы киностудии «Мельница»: «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Три богатыря и наследница престола» (2018).

В 2000 году окончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства (курс В. Петрова и Л. Стукалова). Вместе со своими сокурсниками под руководством Льва Стукалова был одним из основателей и ведущих артистов коллектива «Наш театр», открытого в декабре 2000 года спектаклем «Липериада».

Проживает в Москве с женой Мариной и сыном.

Фильмография 
  — Окно в Париж — ученик бизнес-лицея
  — Империя под ударом — Соломон Рысс (агент «Мортимер»)
  — Улицы разбитых фонарей (3 сезон) — Алекс Грэй, певец
 — — Бандитский Петербург (3-7 сезоны) — Вадик Резаков, опер
  — Тайны следствия-2 — врач-рентгенолог
  — Русский спецназ — Углов
  — Спецназ-2 — пассажир
  — Убойная сила-4 — Зырянов
 — — Опера. Хроники убойного отдела — Иван Соратник, опер
  — Полумгла — Григорий Анохин
  — Братва — Денис
  — Семья — монтажёр
  — Секретная служба Его Величества — Сергей Викторович Извеков
  — Одна любовь души моей — Александр Пушкин в юности
  — Мушкетёры Екатерины — Герхард
  — Александр. Невская битва — шут-горбун при дворе Эрика XI
  — Летучий отряд — Виктор Бесков, киллер
  — Десант есть десант — Роман
  — Лиговка — «Жорик», уголовник
  — Дознаватель — Глеб
  — Военная разведка. Западный фронт — Степан, партизан
  — Папаши — «Червь»
  — Агент особого назначения-2 — Пётр («Бубен»)
  — Каменская-6 — Игорь Москвитин  — МУР — Женька-артист  — Московский декамерон — Вадим  — Часы любви — Николай Мишутин  — В зоне риска (12-я серия) — Игорь Сергеевич Давыдов, коллекционер автомобилей — — Побег — Константин Галдаев — — Мент в законе-3-4-5 — майор Платон Шведов  — Мосгаз — майор милиции Никита Пожидаев  — Кухня-3 — Сергей Владимирович, кризис-менеджер сети ресторанов «Вкусно Проджект»  — Умник — Борис («Боб») Ковальский, альфонс, брачный аферист — — Семейный бизнес — Коля, социальный работник, учитель танцев  — Палач — майор милиции Никита Пожидаев  — Бандит — Зяма  — Паук — майор милиции Никита Пожидаев  — Шакал — майор милиции Никита Пожидаев  — Операция «Сатана» — подполковник милиции Никита Пожидаев  — Что и требовалось доказать (6-я серия) — лидер неформальной организации «Белая Русь»  — Молот — Виталий, тренер  — Мотылёк — бандит
  — Золотая Орда — Гришка-скоморох
  — Доктор Рихтер-2 — Денис Денисов, полицейский
  — Завод — «Весёлый»
  — Формула мести — подполковник милиции Никита Пожидаев
  — Вне игры 2 — Евгений Борисович Романцев, следователь
  — Годунов. Продолжение — Лжедмитрий II
  — Рикошет — Гонзо, наркоторговец
  — Катран — подполковник милиции Никита Пожидаев
  — Угрюм-река — Иван Пятаков, старатель
  — Статья 105 — криминалист
  — Западня ― подполковник милиции Никита Пожидаев
  — Художник ― «Доктор Штепа» (Пётр Шнейдерс), квартирный вор

Озвучивание мультфильмов 
 2006 — Добрыня Никитич и Змей Горыныч — Елисей
 2007 — Илья Муромец и Соловей-Разбойник — слуга Василевса
 2016 ― Волки и овцы: бееезумное превращение — волк Тонкий
 2018 — Три богатыря и наследница престола — Елисей
 2022 — Три Богатыря — Елисей

Ссылки 
 vokrug.tv Юрий Тарасов

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств